11-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 17 апреля по 14 октября 1949 года. Победителем турнира стало московское «Динамо» (пятый чемпионский титул). 

В чемпионате 1949 года соревновалось 18 команд. В высшей лиге дебютировали ереванское «Динамо» и рижская «Даугава». Московские «Крылья Советов», занявшие по итогам прошлого сезона последнее место, были расформированы, а их игроки перешли в другие команды. Так Никита Симонян и Руперто Сагасти вошли в состав «Спартака», Сергей Коршунов и Виктор Федоров пополнили ряды ВВС, Борис Запрягаев и Николай Котов — московского «Торпедо», а Виктор Ворошилов — куйбышевских «Крыльев Советов».           

Столичное «Динамо» захватило лидерство в турнире сразу после победы в стартовом матче с ЦДКА, победив нем со счетом 3:1, и удерживало его до конца чемпионата. Борьба за второе место развернулась между армейским клубом и московским «Спартаком». В этом противостоянии сильнее оказался ЦДКА. По итогам чемпионата последнее место занял «Шахтер» из Сталино, но команда была оставлена в высшей лиге.

Итоговая таблица 

Лучший бомбардир — Никита Симонян («Спартак» (Москва))— 26 голов в 32 матчах.

Чемпионская гонка

Матчи

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1949
1949